Лі Фабінь (,  15 січня 1993) — китайський важкоатлет, олімпійський чемпіон 2020 року, дворазовий чемпіон світу та триразовий чемпіон Азії.

Результати

Примітки

Посилання 
 Профіль  на сайті IWF

Китайські важкоатлети
Китайські чемпіони світу
Китайські олімпійські чемпіони
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2020
Чемпіони світу з важкої атлетики
Чемпіони Азії з важкої атлетики
Важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2020